Søbygård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søbygård (Assens Kommune) – landbrugsejendom i Søby Sogn, Assens Kommune
 Søbygaard (Favrskov Kommune) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Søby Sogn, Favrskov Kommune
 Søbygård (Ærø Kommune) – landbrugsejendom i Søby Sogn, Ærø Kommune